Джозеф (Джефф) Уокер:
 Уокер, Джефф (род. 1969) — британский рок-музыкант.
 Уокер, Джефф (род. 1985) — канадский кёрлингист.
 Уокер, Джефф (, 1952—1997) — новозеландский гребец на каноэ, участник Олимпийских игр 1980 года.
 Уокер, Джозеф (1921—1966) — американский лётчик-испытатель НАСА.
 Уолкер, Джозеф Александр (1935—2003) — афроамериканский драматург и сценарист, театральный режиссёр, актёр и профессор, лауреат премии «Тони».
 Уокер, Джозеф Маршалл (1784—1856) — американский военный и политик, 13-й губернатор Луизианы.